Wartość brutto – wartość towaru (usługi) wraz z wszelkimi obciążeniami, np. z naliczonym podatkiem VAT lub masą opakowania, czyli tarą.

Zobacz też 
 Wartość netto

Ekonomia